Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1996, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Conchita Martínez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Arantxa Sánchez Vicario et Brenda Schultz.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 1996 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1996
Hambourg
Tennis en Allemagne en 1996
Tennis en avril 1996
Tennis en mai 1996